Nederland was van 2 september tot en met 17 september 2005 gastheer van het WK honkbal 2005 of de 36ste wereldbeker honkbal (XXXVI World Cup Baseball). Speelsteden waren Amsterdam, Almere, Eindhoven, Haarlem en Rotterdam. Vooraf gold titelverdediger Cuba als de uitgesproken favoriet, omdat dit honkbalmaffe land de meeste wereldtitels heeft gewonnen, en het wist voor de 24e keer wereldkampioen te worden. Gastland Nederland haalde voor het eerst in de geschiedenis de halve finale.

Poules
Aan dit wereldkampioenschap deden achttien landen mee, verdeeld over twee groepen van negen:

Van elke poule gingen de eerste vier teams door. Als teams gelijk eindigen in de poule is het onderling resultaat doorslaggevend. Zijn deze onderlinge resultaat ook gelijk dan wordt gekeken daar de kleinste aantal punten (runs) per veldinning in de wedstrijden tussen de gelijkgeëindigde teams, daarna de minste tegen punten (earned runs) per veldinning en tot slot het beste slaggemiddelde.

Poule A
2 september, Nederland - China 13-3
Line score

Nederlandse runs:
Michael Duursma (3) · Ivanon Coffie (1+1 hr) · Sidney de Jong: 2 · Danny Rombley (2)
Overige Nederlandse spelers:
Eugene Kingsale · Sharnol Adriana · Raily Legito · Dirk van 't Klooster

3 september, Zweden - Nederland 0-18
Line score

Nederlandse runs:
Percy Isenia (4+1 hr) · Eugene Kingsale (3) · Raily Legito (1+1 hr)· Johnny Balentina (2) · Dirk van 't Klooster (2)
Overige Nederlandse spelers:
Michael Duursma · Harvey Monte · Ivanon Coffie · Sidney de Jong

3 september, Zuid-Afrika - Cuba 2-12
Line score

3 september, Zuid-Korea - Panama 3-5
Line score

3 september, China - Brazilië 6-5
Line score

4 september, Nederland - Zuid-Korea 6-2
Line score

4 september, Canada - Zweden 10-0
Line score

4 september, Brazilië - Zuid-Afrika 2-1
Line score

4 september, Panama - Cuba 2-6
Line score

5 september, Zuid-Korea - Canada 7-6
Line score

5 september, Cuba - Brazilië 11-1
Line score

5 september, Zuid-Afrika - China 1-11
Line score

5 september, Zweden - Panama 1-11
Line score

6 september, Nederland - Brazilië 7-0
Line score

Nederlandse runs:
Eugene Kingsale (2) · Dirk van 't Klooster (1) · Michael Duursma (1) · Ivanon Coffie (1) · Sharnol Adriana (1) · Sidney de Jong (hr)

6 september, China - Panama 4-5
Line score

6 september, Canada - Zuid-Afrika 12-1
Line score

6 september, Cuba - Zweden 15-0
Line score

7 september, Zuid-Afrika - Nederland 2-20
Line score

Nederlandse runs:
Michael Duursma (3) · Eugene Kingsale (3) · Percy Isenia (3) · Danny Rombley (3) · Ivanon Coffie (2) · Sidney de Jong (2) · Raily Legito (2) · Chairon Isenia (1) · Sharnol Adriana (1)

7 september, Brazilië - Zuid-Korea 2-1
Line score

7 september, Panama - Canada 2-6
Line score

7 september, China - Cuba 8-12
Line score

9 september, Canada - Nederland 3-7
Line score

Nederlandse runs:
Raily Legito (2) · Harvey Monte (2) · Percy Isenia (1) · Danny Rombley (1) · Ivanon Coffie (1)

9 september, Cuba - Zuid-Korea 4-1
Line score

9 september, Panama - Brazilië 8-5
Line score

9 september, Zweden - China 5-7
Line score

10 september, Nederland - Panama 9-5
Line score

Nederlandse runs:
Ivanon Coffie (2) · Sidney de Jong (2) · Michael Duursma (1) · Eugene Kingsale (1) · Percy Isenia (1) · Harvey Monte (1) · Danny Rombley (1)

10 september, Canada - Cuba 0-7
Line score

10 september, Zuid-Korea - China 3-1
Line score

10 september, Zuid-Afrika - Zweden 1-11
Line score

11 september, Cuba - Nederland 3-1
Line score

Nederlandse runs:
Ivanon Coffie (hr)

11 september, Zuid-Korea - Zuid-Afrika 4-3
Line score

11 september, Brazilië - Zweden 11-4
Line score

11 september, China - Canada 2-14
Line score

12 september, Brazilië - Canada 4-12
Line score

12 september, Panama - Zuid-Afrika 5-1
Line score

12 september, Zweden - Zuid-Korea 2-12
Line score

Eindstand

Poule B
3 september:

Taiwan - Tsjechië 10-1Line score:

Australië - Puerto Rico 4-2Line score:

Spanje - Japan 2-9Line score:

4 september:

Puerto Rico - Japan 5-4Line score:

Verenigde Staten - Colombia 12-1Line score:

Tsjechië - Spanje 5-15Line score:

Nicaragua - Australië 2-0Line score:

5 september:

Japan - Tsjechië 19-0Line score:

Spanje - Taiwan 2-12Line score:

Australië - Verenigde Staten 4-6Line score:

Colombia - Puerto Rico 0-10Line score:

6 september:

Japan - Colombia 12-0Line score:

Taiwan - Puerto Rico 4-6Line score:

Verenigde Staten - Spanje 11-1Line score:

Nicaragua - Tsjechië 1-0Line score:

7 september:

Spanje - Nicaragua 2-5Line score:

Puerto Rico - Verenigde Staten 6-12Line score:

Taiwan - Japan 1-7Line score:

Tsjechië - Australië 0-14Line score:

8 september:

Colombia - Nicaragua 2-12Line score:

9 september:

Verenigde Staten - Nicaragua 2-14Line score:

Puerto Rico - Tsjechië 11-1Line score:

Colombia - Taiwan 3-2Line score:

Japan - Australië 4-2Line score:

10 september:

Verenigde Staten - Japan 6-7Line score:

Australië - Taiwan 4-11Line score:

Spanje - Colombia 6-4Line score:

Nicaragua - Puerto Rico 5-6Line score:

11 september:

Japan - Nicaragua 11-3Line score:

Tsjechië - Colombia 3-14Line score:

Australië - Spanje 8-0Line score:

12 september:

Colombia - Australië 1-5Line score:

Tsjechië - Verenigde Staten 3-7Line score:

Nicaragua - Taiwan 11-4Line score:

Puerto Rico - Spanje 7-4Line score:

13 september:

Taiwan - Verenigde StatenLine score:

Eindstand

Kwartfinales
14 september

Kwartfinale 1:
Cuba - Verenigde Staten 11-3Line score:

Kwartfinale 2:
Japan - Zuid-Korea 1-5Line score:

Kwartfinale 3:
Nederland - Puerto Rico 10-0Line score:

Runs Nederland:
Michael Duursma: 3
Eugene Kingsale: 2
Percy Isenia (homerun)
Sharnol Adriana (homerun)
Danny Rombley
Ivanon Coffie
Dirk van 't Klooster

Kwartfinale 4:
Nicaragua - Panama 1-2Line score:

Wedstrijden om 5-8 plaats
15 september:

Wedstrijd 1
Verenigde Staten - Nicaragua 0-9Reglementaire nederlaag Verenigde Staten wegens het niet willen spelen van deze wedstrijd.

Wedstrijd 2
Japan - Puerto Rico 5-0Line score:

16 september:

Wedstrijd om plaats 5:

Nicaragua - Japan 1-8Line score:

Wedstrijd om plaats 7:

Verenigde Staten - Puerto Rico 11-3Line score:

Halve finale
16 september:

Halve finale 1
Panama - Cuba 2-15Line score:

Halve finale 2
Zuid-Korea - Nederland 7-0Line score:

Troostfinale
17 september, Panama - Nederland 7-6
Line score

Finale
17 september, Cuba - Zuid-Korea 3-0
Line score

2005 mannen
Honkbal in 2005
Honkbal in Nederland
Honkbal 2005